Kobalt(II)fluoride, CoF2
Kobalt(III)fluoride, CoF3